Elton ett efternamn som ursprungligen kommer från ett ställe som betyder "Ellas stad" på gammalengelska. Eller komma från namnet Eldon "den gamla staden". Har även betydelsen Guds kämpe'.

Personer med förnamnet Elton 
Elton Brand, amerikansk basketbollspelare 
Elton Deda, albansk sångare
Douglas Fairbanks, artistnamn för Douglas Elton Ulman, amerikansk skådespelare
Elton Gallegly, amerikansk politiker
Elton John, brittisk musiker
Élton José Xavier Gomez, brasiliansk fotbollsspelare
Elton Mayo, australisk psykolog 
Alfred Elton van Vogt, kanadensisk science fiction-författare

Personer med efternamnet Elton 
Ben Elton, brittisk komiker och författare

Geografi 
 Eltonåsen, tätort i Norge
 Elton (sjö) – en saltsjö i Ryssland
 Elton, Cambridgeshire, ort i England, Storbritannien
 Elton, Cheshire
 Elton, County Durham
 Elton, Derbyshire
 Elton, Gloucestershire
 Elton, Greater Manchester
 Elton, Herefordshire, ort i England, Storbritannien
 Elton-on-the-Hill, ort i Nottinghamshire, England

Referenser 

Förnamn
Efternamn